Rasovo (chirilic: Расово) este un sat situat în partea de nord-est a statului Muntenegru. Aparține administrativ de comuna Bijelo Polje.

Demografie

Referințe

Sate din Muntenegru
Localități din comuna Bijelo Polje